Changsu-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Changsu-myeon, Yeongdeok-gun, socken i Yeongdeok-gun, Norra Gyeongsang, 
 Changsu-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi,